Skull and Bones, tajno društvo
 Skull & Bones, glazbeni album, hip-hop grupe Cypress Hill

Vidi još 
 Jolly Roger